Druschinino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Druschinino (Swerdlowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Swerdlowsk
 Druschinino (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Druschinino (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Druschinino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Druschinino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda